Серге́й Скля́ров:
 Скляров, Сергей Валерьевич (род. 1967) — российский юрист, доктор юридических наук, профессор, специалист в области уголовного права.
 Скляров, Сергей Фёдорович (1897—1943) — генерал-майор, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.